Francisco Javier Cruz (1966-), un joueur mexicain de football ;
Francisco Cruz (1989-), un joueur mexicain de basket-ball.